Звёздочка (уменьшительное от звезда) может означать:

 Звёздочка (астериск) — типографский знак — *.
 Закрашенная звёздочка — разговорное название символа Юникода — ★ — Закрашенная звезда (U+2605). Используется как астрономический символ звезды.
 Незакрашенная звёздочка — разговорное название символа Юникода — ☆ — Незакрашенная звезда (U+2606). Не путать с символами пентаграмм (U+26E4 — U+26E7).
 Звезда — элемент знаков различия военнослужащих, полицейских и других служащих.
 Звёздочка (сюрикэн) — метательное холодное оружие.
 Звёздочка — термин в шахматной композиции.
 Звёздочка — низовая ячейка в организации октябрят, обычно состоявшая из 5 детей; также октябрятский значок: пятиконечная звезда с портретом В. И. Ленина в детстве.
 «Звёздочка» — русский народный танец, самостоятельный (счёт обычно на два) или же одна из фигур народной кадрили, восьмёры и тому подобное.
 Звёздочка — деталь цепной передачи или гусеничного движителя
 Ведущая звёздочка — ведущее колесо в гусеничном движителе.
 Звёздочка — кличка собаки-космонавта.
 Звёздочка — героиня книги «Незнайка в Солнечном городе», певица.
 Звёздочка — героиня мультфильма «Незнайка на Луне», подруга Незнайки.

Топоним 
 Звездочка — посёлок в Ангарском районе Иркутской области.
 Звездочка — хутор в Кущёвском районе Краснодарского края.
 Звездочка — посёлок городского типа в Усть-Майском улусе Якутии.
 Звёздочка — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Звёздочка — село в Каушанском районе Молдавии.

Название 
 «Звёздочка» — последний альманах, на 1826 год, издателей альманаха «Полярная звезда» А. А. Бестужева-Марлинского и К. Ф. Рылеева, не поступивший в продажу.
 «Звёздочка» — ежемесячный детский журнал 1842—1863 годов.
 «Звёздочка» — распространённое название вьетнамского бальзама «Золотая звезда».
 «Звёздочка» — машиностроительное предприятие в Северодвинске.
 «Звёздочка» — другое название спасательного буксирного судна проекта 20180.
 «Звёздочка» — объединённая редакция военно-патриотических СМИ для детей и молодёжи России, выпускает газету «„Звездочка“ — газета для кадета».
 Звёздочка (ансамбль)

См. также 
 Звёздочка 70
 Операция «Звёздочка»
 Центр судоремонта «Звёздочка»